Augusta, títol usat per les emperadrius de l'Imperi Romà vegeu August (títol)
 Toponímia
 Antiga roma:
 Asturica Augusta, avui dia Astorga (Espanya)
 Augusta Emèrita, avui dia Mèrida (Espanya)
 Bracara Augusta, avui dia Braga (Portugal) 
 Cesaraugusta, avui dia Saragossa (Espanya)
 Augusta Pretòria, avui dia Aosta (Itàlia)
 Augusta Taurinorum, avui dia Torí (Itàlia)
 Augusta Libanesa, província romana 
 Augusta Treverorum, avui dia Trèveris (Alemanya)
 Augusta Vindelicorum, avui dia Augsburg (Alemanya)
 Aqua Augusta, diversos indrets
 Via Augusta, via romana que comunicà Roma amb l'estret de Gibraltar
 Via Augusta (Barcelona), avinguda de la ciutat de Barcelona 
 Via Clàudia Augusta, via romana 
 Itàlia:
 Augusta (Sicília)
 Gal·les: Isca Augusta
 Austràlia:
 Augusta (Austràlia Occidental)
 Port Augusta (Austràlia Meridional)
 Canadà:
 Augusta (Ontàrio)
 North Augusta (Ontàrio)
 Estats Units d'Amèrica:
 Augusta (Arkansas)
 Augusta (Geòrgia)
 Augusta (Illinois)
 Augusta (Kansas)
 Augusta (Kentucky)
 Augusta (Maine), capital de l'estat de Maine (EUA) 
 Augusta (Missouri) 
 Augusta (Montana)
 Augusta (AVA), àrea vitivinícola
 Augusta (Nova York) 
 Augusta (Virgínia Occidental) 
 Augusta (Wisconsin) 
 New Augusta, població a l'estat de Mississipí 
 North Augusta, població a l'estat de Carolina del Sud 
 Augusta Charter Township, a l'estat de Michigan 
 Comtat d'Augusta a l'estat de Virgínia 
 Mount Augusta, cim d'Alaska 
 Biografies:
 Eudòxia Augusta, muller de l'emperador Teodosi II 
 Augusta de Baviera
 Augusta de Brunsvic-Wolfenbüttel
 Augusta de Dinamarca
 Augusta de Hesse-Cassel
 Augusta de Prússia
 Augusta del Regne Unit, diversos personatges
 Augusta de Reuss-Ebersdorf
 Augusta de Saxònia-Gotha
 Augusta de Saxònia-Meiningen
 Augusta de Saxònia-Weimar-Eisenach
 Augusta Maria de Schleswig-Holstein-Gottorp (Gottorp, 1649 - Augustenburg bei Durlach, 1728), noble alemanya 
 Augusta Sofia de Sulzbach (Sulzbach, 1624 - Nuremberg, 1682), noble alemanya 
 Augusta Victòria de Schleswig-Holstein-Sondenburg-Augustenburg
 Augusta Victòria de Hohenzollern-Sigmaringen (Potsdam, 1890 - Münchhöf, 1966), reina de Portugal 
 Carlota Augusta de Hannover
 Frederica Augusta de Nassau-Idstein (Idstein, 1699 - Kirchheimbolanden, 1750)
 Isabel Augusta de Reuss Greiz
 Lluïsa Augusta de Dinamarca
 Magdalena Augusta d'Anhalt-Zerbst (Zerbst, 1679 - Altenburg ...
 Maria Augusta de Thurn i Taxis
 Sibil·la Augusta de Saxònia-Lauenburg (Ratzeburg el 21 ...
 Sofia Augusta d'Anhalt-Zerbst (Zerbst, 1663 i va ...
 Sofia Augusta de Schleswig-Holstein-Gottorp (Gottorp, 1630 - Coswig, 1680)m noble alemanya 
 Augusta Leigh, per matrimoni Augusta Leigh (1783 - 1851), germana de Lord Byron
 Augusta Concato (Verona, 1895 - Carate Brianza, 1964), soprano italiana 
 Augusta Holmès, compositora francesa
 Augusta, Lady Gregory, dramaturga irlandesa
 Esports:
 Augusta GreenJackets, equip de beisbol 
 Augusta National Golf Club, club de golf 
 Màsters d'Augusta, competició de golf
 Organitzacions:
 Augusta Raurica, museu arqueològic a l'aire lliure situat a Augst prop de Basilea, Suïssa
 MV Agusta, fàbrica de motocicletes
 Legió II Augusta legió romana reclutada per Gaius Vibius Pansa Caetronianus l'any 43 aC
 Legió III Augusta, legió romana creada per August l'any 43 aC a les províncies africanes 
 Augusta State University
 Miscel·lània:
 Augusta (àlbum) de Willie Nelson
 Nemapteryx augusta, espècie de peix 
 Lancia Augusta, cotxe
 254 Augusta, asteroide
 Història Augusta, col·lecció de biografies d'emperadors romans.
 The Augusta Chronicle diari de la ciutat d'Augusta (Geòrgia)
 La Via Augusta, sèrie de televisió produïda per Ovideo TV i emesa per Televisió de Catalunya 
 Panthera onca augusta subespècie extinta de jaguar que visqué a Nord i Sud d'Amèrica durant el Plistocè